Simyra steht als Begriff für:

 Sumuru, eine amurritische Stadt in Syrien 
 Simyra (Gattung), eine Gattung Eulenfalter aus der Unterfamilie Acronictinae